2 miejscowości w Polsce:
 Zimna – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Zimna – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
1 szczyt górski:
 Zimna – szczyt w Beskidzie Żywieckim zwany także Student